Воскресе́нское — село в Гатчинском районе Ленинградской области. Входит в состав Кобринского сельского поселения.

В селе располагалась церковь Вознесения Христова, в которой венчались родители А. С. Пушкина.

История 
В 1718 году владелец мызы Суйда граф Апраксин, построил здесь первую деревянную церковь во имя Воскресения Христова.

В мае 1759 года у его внука мызу с приписанным к ней селом Воскресенским купил А. П. Ганнибал — прадед А. С. Пушкина.

По ревизским сказкам 1795 года, село Воскресенское было вотчиной Ганнибалов и принадлежало Ивану Абрамовичу Ганнибалу.
По IV-й ревизии 1782 года в селе было 187 душ мужского и 188 душ женского пола.
По V-й ревизии 1795 года — 211 душ мужского и 218 душ женского пола.

В Воскресенской церкви 28 сентября 1796 года, венчались внучка А. П. Ганнибала Надежда Осиповна и Сергей Львович Пушкин — родители А. С. Пушкина.

Село Воскресенское из 100 дворов упоминается на «Топографической карте окрестностей Санкт-Петербурга» Ф. Ф. Шуберта 1831 года.

ВОСКРЕСЕНСКОЕ — село принадлежит Евдокимовой, подполковнице, при оном церковь деревянная во имя Воскресения Христа, число жителей по ревизии: 280 м. п., 297 ж. п. (1838 год)

Согласно карте Ф. Ф. Шуберта 1844 года, село Воскресенское насчитывало 73 двора.

В 1845 году родственник владелицы мызы Суйда полковницы Евдокимовой, Н. С. Малиновский пообещал вместо деревянной церкви выстроить новую каменную, на что испросил церковный капитал.

В 1855 году он построил вторую временную деревянную церковь по образцу старой, а материал от разобранной первой церкви употребил для построек на мызе. К строительству каменной церкви не приступал.

ВОСКРЕСЕНСКОЕ — село госпожи Евдокимовой, по просёлочной дороге, число дворов — 73, число душ — 249 м. п. (1856 год)

Согласно «Топографической карте частей Санкт-Петербургской и Выборгской губерний» в 1860 году село Воскресенское насчитывало 108 крестьянских дворов.

ВОСКРЕСЕНСКОЕ (СУЙДА) — село владельческое при колодце, число дворов — 90, число жителей: 192 м. п., 271 ж. п.; Церковь православная. (1862 год)

Согласно карте 1879 года село Воскресенское состояло из 80 крестьянских дворов.

В 1885 году, согласно карте окрестностей Петербурга, село Воскресенское насчитывало 108 дворов, мыза Суйда располагалась немного южнее. Сборник же Центрального статистического комитета описывал село так:

ВОСКРЕСЕНСКОЕ — село бывшее владельческое, дворов — 73, жителей — 426; церковь православная, постоялый двор. (1885 год).

В XIX — начале XX века село административно относилось к Гатчинской волости 2-го стана Царскосельского уезда Санкт-Петербургской губернии.

В 1913 году село насчитывало 96 крестьянских дворов.

В 1916 году рядом со вторым «временным» храмом построили ещё одну церковь, тоже Воскресенскую, третью по счёту, а вторую обратили в часовню.

С 1917 по 1923 год село Воскресенское входило в состав Воскресенского сельсовета Гатчинской волости Детскосельского уезда.

С 1923 года, в составе Гатчинского уезда.

В 1928 году население села Воскресенское составляло 690 человек.

По административным данным 1933 года, село Воскресенское было центром Воскресенского сельсовета Красногвардейского района в который входили 5 населённых пунктов: деревни Ново-Кузнецово, Пижма, Погост, Суйдинская и само село Воскресенское, общей численностью населения 2292 человека.

По данным 1936 года в состав Воскресенского сельсовета входили 7 населённых пунктов, 341 хозяйство и 5 колхозов.

В помещении третьей церкви с 1937 года находился колхозный клуб.

В августе 1941 года от прямого попадания артиллерийского снаряда третья церковь сгорела.

Село было освобождено от немецко-фашистских оккупантов 27 января 1944 года.

В 1958 году население села Воскресенское составляло 616 человек.

Вторая церковь сгорела в 1964 году.

По данным 1966 и 1973 годов, село входило в состав Воскресенского сельсовета, но не являлось его административным центром.

По данным 1990 года в состав Воскресенского сельсовета входили 8 населённых пунктов: деревни Мельница, Новокузнецово, Пижма, Погост; Суйда; посёлок при станции Суйда; село Воскресенское, общей численностью населения 3405 человек. Административным центром сельсовета был посёлок Высокоключевой (1562 чел.).

В 1997 году в селе проживали 157 человек, в 2002 году — 170 человек (русские — 98%), в 2007 году — 197, в 2010 году — также 197 человек.

География 
Село расположено в центральной части Гатчинского района на автодороге  (Гатчина — Куровицы).

Расстояние до административного центра поселения — посёлка Кобринское, 7 км.

Расстояние до ближайшей железнодорожной платформы Суйда — 1 км.

Демография

Инфраструктура 
На 2014 год в селе было учтено 82 домохозяйства.

Есть хозяйственный магазин.

Транспорт 
К западу от села расположена платформа Суйда железнодорожной линии Санкт-Петербург — Луга, по которой осуществляется пассажирское сообщение пригородными электропоездами.

Через село проходит автодорога  (Гатчина — Куровицы), по которой осуществляется автобусное сообщение пригородными маршрутами:
 К-151 Гатчина — Сиверский
 № 534 Гатчина — Вырица

Достопримечательности 
 Церковь Воскресения Христова (четвёртая по счёту). Построена в 2001 году по проекту архитектора А. А. Сёмочкина на новом месте, неподалёку от кладбища, где стоял храм, сгоревший в 1964 году. На её колокольне установлен уцелевший при пожаре колокол, помнящий Пушкиных и Ганнибалов.
 Памятник погибшим воинам. Установлен на братском захоронении советских воинов, погибших в 1941—1944 годах. В братской могиле воины-ополченцы 2-го и 3-го полков 2-й гвардейской дивизии народного ополчения Ленинграда, защищавшие село Воскресенское в 1941 году. На стеле памятника установлены мраморные плиты с именами погибших советских воинов.
 В 2010 году открыт памятник Арине Родионовне Яковлевой.

Фото

Улицы 
Зелёная, Новая, Центральная

См. также 
В Ленинградской области есть также деревня Воскресенское — в Хваловском сельском поселении Волховского муниципального района.

Примечания 

Населённые пункты Гатчинского района